Ośno Lubuskie – miasto w województwie lubuskim, w powiecie słubickim
 Ośno Lubuskie – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie słubickim
 Ośno Lubuskie – dawna gromada
 Ośno Lubuskie – nieczynna stacja kolejowa w Ośnie Lubuskim, w województwie lubuskim

Zobacz też:
 Ośno